

Localidades do Brasil 
 Municípios
 Petrolândia (Pernambuco)
 Petrolândia (Santa Catarina)

 Subdivisões municipais
 Petrolândia (Contagem)

Desambiguações de topônimos